Panckow ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Panckow (1836–1903), deutsche Fotografin
 Thomas Panckow (1622–1665), brandenburgischer Mediziner

Siehe auch:
 Pankow